Синя́к Ви́льдпрета (, ) — травянистое двулетнее растение рода  семейства .

Другие названия: башня драгоценностей, красный буглос, буглос Тенерифе, буглос горы Тейде. Испанское название этого растения — tajinaste. Видовое название дано в честь швейцарского садовода и ботаника  (1834—1908).

Распространение 
Эндемик острова Тенерифе, главным образом горы Тейде. Растение растёт в субальпийской зоне ущелий горы Тейде. Требует много солнца и выдерживает сухие условия, а также мороз до −15˚С.

Ботаническое описание 
Растение на первом году жизни производит плотную розетку листьев, а на втором году — цветочную стрелку высотой до 3 м.

Стебель стойкий, прямостоячий, голый. Достигает во взрослом виде высоты 3 м.

Листья серовато-зелёные, немного опушённые, линейные, собраны в розетки на стебле.

Цветы розовато-красные, трубчатые, с 5 выдающимися лопастями, плотно сидящие вокруг листьев.

На Тенерифе цветёт с конца весны до начала лета.

Использование человеком 
Растение может использоваться для украшения садов, но не переносит низких температур.

Ценится пчеловодами, поскольку производит в большом количестве пыльцу и нектар.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 
 Echium wildpretii
 Семена цветов, деревьев, кустарников, пальм, комнатных растений: синяк

Бурачниковые
Декоративные садовые растения
Медоносы
Флора Африки
Таксоны растений, названные в честь людей
Эндемики Тенерифе
Тенерифе